Dix-Huit-Décembre ou XVIII-Décembre ou 18-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique,

 Le  : Combats meurtrier au pont de Stavelot dans la province de Liège, pendant la bataille des Ardennes.

En France,

 Le  : Bataille de Nuits-Saint-Georges en Côte-d'Or, entre les Français et les Prussiens, durant la Guerre de 1870.
 Le  : Libération de Kaysersberg dans le Haut-Rhin, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 18 de Diciembre » ou Dieciocho de Diciembre
 Mexique, pour rappeler le , date de création du municipio :
 (Calle) 18 de Diciembre, à  , dans l'État de Guanajuato.

Références et localisations

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
18